Wucherpfennig ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Wucherpfennig (* 1965), deutscher katholischer Priester und Theologe
 Bernd Wucherpfennig (* 1940), deutscher Wasserspringer 
 Gerold Wucherpfennig (* 1957), deutscher Politiker
 Hermann Wucherpfennig (1884–1969), deutscher Opernsänger (Bass) und Gesangspädagoge
 Karl Wucherpfennig (1925–2017), deutscher Lebensmittelchemiker
 Ludwig Wucherpfennig (* 1940), deutscher Stadtplaner und Wirtschaftsförderer
 Lukas Wucherpfennig (* 1995), deutscher Handballspieler
 Wilhelm Wucherpfennig (1894–1970), deutscher Architekt